Chapada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Chapada dos Guimarães (ort), Mato Grosso, 
 Chapada (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar